Pavia kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Pavia (Iloilo), kommun, Västra Visayas, Province of Iloilo,

Italien 

 Pavia (provins), provins, Lombardiet, 
 Pavia, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia,

Portugal 

 Pavia (freguesia i Portugal), Évora, Mora, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar